Allison Tolman – attrice statunitense
 Edward Tolman – psicologo statunitense
 Richard Chace Tolman – fisico, matematico e chimico statunitense